Мічу́ріне — село в Україні, у Первомайському районі Миколаївської області. Населення становить 325 осіб. Орган місцевого самоврядування — Підгір'ївська сільська рада.

Посилання 
 Погода в селі Мічуріне 

Села Первомайського району